Бернд Глемзер (; род. 1962, Дюрбхайм, Германия) — немецкий , ученик известного русского пианиста Виталия Маргулиса. В 1989 году Глемзер стал самым молодым профессором в Высшей музыкальной школе Саарбрюкена.

Запись второго фортепианного концерта С. В. Рахманинова в исполнении Глемзера была использована Сэмом Рейми в экранизации Человек-паук 3: Враг в отражении.

Ссылки